Сунданское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий символы сунданского письма для записи cунданского языка, распространённого на острове Ява, Индонезия.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Сунданское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B8x
| title="U+1B80: SUNDANESE SIGN PANYECEK" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮀ
| title="U+1B81: SUNDANESE SIGN PANGLAYAR" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮁ
| title="U+1B82: SUNDANESE SIGN PANGWISAD" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮂ
| title="U+1B83: SUNDANESE LETTER A" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮃ
| title="U+1B84: SUNDANESE LETTER I" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮄ
| title="U+1B85: SUNDANESE LETTER U" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮅ
| title="U+1B86: SUNDANESE LETTER AE" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮆ
| title="U+1B87: SUNDANESE LETTER O" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮇ
| title="U+1B88: SUNDANESE LETTER E" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮈ
| title="U+1B89: SUNDANESE LETTER EU" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮉ
| title="U+1B8A: SUNDANESE LETTER KA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮊ
| title="U+1B8B: SUNDANESE LETTER QA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮋ
| title="U+1B8C: SUNDANESE LETTER GA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮌ
| title="U+1B8D: SUNDANESE LETTER NGA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮍ
| title="U+1B8E: SUNDANESE LETTER CA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮎ
| title="U+1B8F: SUNDANESE LETTER JA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1B9x
| title="U+1B90: SUNDANESE LETTER ZA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮐ
| title="U+1B91: SUNDANESE LETTER NYA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮑ
| title="U+1B92: SUNDANESE LETTER TA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮒ
| title="U+1B93: SUNDANESE LETTER DA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮓ
| title="U+1B94: SUNDANESE LETTER NA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮔ
| title="U+1B95: SUNDANESE LETTER PA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮕ
| title="U+1B96: SUNDANESE LETTER FA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮖ
| title="U+1B97: SUNDANESE LETTER VA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮗ
| title="U+1B98: SUNDANESE LETTER BA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮘ
| title="U+1B99: SUNDANESE LETTER MA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮙ
| title="U+1B9A: SUNDANESE LETTER YA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮚ
| title="U+1B9B: SUNDANESE LETTER RA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮛ
| title="U+1B9C: SUNDANESE LETTER LA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮜ
| title="U+1B9D: SUNDANESE LETTER WA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮝ
| title="U+1B9E: SUNDANESE LETTER SA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮞ
| title="U+1B9F: SUNDANESE LETTER XA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1BAx
| title="U+1BA0: SUNDANESE LETTER HA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮠ
| title="U+1BA1: SUNDANESE CONSONANT SIGN PAMINGKAL" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮡ
| title="U+1BA2: SUNDANESE CONSONANT SIGN PANYAKRA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮢ
| title="U+1BA3: SUNDANESE CONSONANT SIGN PANYIKU" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮣ
| title="U+1BA4: SUNDANESE VOWEL SIGN PANGHULU" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮤ
| title="U+1BA5: SUNDANESE VOWEL SIGN PANYUKU" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮥ
| title="U+1BA6: SUNDANESE VOWEL SIGN PANAELAENG" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮦ
| title="U+1BA7: SUNDANESE VOWEL SIGN PANOLONG" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮧ
| title="U+1BA8: SUNDANESE VOWEL SIGN PAMEPET" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮨ
| title="U+1BA9: SUNDANESE VOWEL SIGN PANEULEUNG" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮩ
| title="U+1BAA: SUNDANESE SIGN PAMAAEH" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮪
| title="U+1BAB: SUNDANESE SIGN VIRAMA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮫
| title="U+1BAC: SUNDANESE CONSONANT SIGN PASANGAN MA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮬ
| title="U+1BAD: SUNDANESE CONSONANT SIGN PASANGAN WA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮭ
| title="U+1BAE: SUNDANESE LETTER KHA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮮ
| title="U+1BAF: SUNDANESE LETTER SYA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1BBx
| title="U+1BB0: SUNDANESE DIGIT ZERO" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮰
| title="U+1BB1: SUNDANESE DIGIT ONE" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮱
| title="U+1BB2: SUNDANESE DIGIT TWO" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮲
| title="U+1BB3: SUNDANESE DIGIT THREE" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮳
| title="U+1BB4: SUNDANESE DIGIT FOUR" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮴
| title="U+1BB5: SUNDANESE DIGIT FIVE" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮵
| title="U+1BB6: SUNDANESE DIGIT SIX" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮶
| title="U+1BB7: SUNDANESE DIGIT SEVEN" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮷
| title="U+1BB8: SUNDANESE DIGIT EIGHT" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮸
| title="U+1BB9: SUNDANESE DIGIT NINE" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮹
| title="U+1BBA: SUNDANESE AVAGRAHA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮺ
| title="U+1BBB: SUNDANESE LETTER REU" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮻ
| title="U+1BBC: SUNDANESE LETTER LEU" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮼ
| title="U+1BBD: SUNDANESE LETTER BHA" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮽ
| title="U+1BBE: SUNDANESE LETTER FINAL K" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮾ
| title="U+1BBF: SUNDANESE LETTER FINAL M" style="font-family:Noto Sans Sundanese, Sundanese Unicode;font-size:18px" | ᮿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания